Singularnost ima lahko več pomenov:

 matematična singularnost
 odpravljiva singularnost v kompleksni analizi
 pol v kompleksni analizi
 bistvena singularnost v kompleksni analizi
 gravitacijska singularnost v astrofiziki
 gola singularnost v astrofiziki
 tehnološka singularnost
 vremenska singularnost